Klemmen ist der deutsche Name zweier Ortschaften in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Klemmen, ehemals im Kreis Cammin; siehe: Kłęby (Golczewo)
 Klemmen, ehemals im Kreis Pyritz; siehe: Kłęby (Warnice)

Klemmen bezeichnet: 
 Klemmen, das Herstellen einer Klemmung durch elastische Fügeteile; siehe: An- und Einpressen

Siehe auch:
 Klemme